Die Zetters Welsh Professional Championship 1986 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1985/86 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und zur Ermittlung des walisischen Profimeisters. Das Turnier wurde vom 11. bis zum 15. Februar 1986 wie auch schon im Vorjahr im Abertillery Leisure Centre im walisischen Abertillery ausgetragen. Titelverteidiger Terry Griffiths konnte durch einen 9:3-Sieg in einer Neuauflage des Vorjahresendspiels gegen Doug Mountjoy seinen Titel verteidigen; Colin Roscoe spielte im Gegensatz dazu mit einem 81er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr blieb das Preisgeld konstant auf 15.000 Pfund Sterling, obwohl es mit Zetters einen neuen Sponsor gab. Allerdings wurde das Preisgeld anders verteilt, durch die vor allem die Spieler, die im Viertelfinale ausschieden, mehr Geld bekamen.

Turnierverlauf 
Wie auch schon im Vorjahr war die die Zahl von zehn teilnehmenden Spielern eine erste Runde vor dem Viertelfinale nötig. Diese und das Viertelfinale wurden im Modus Best of 11 Frames gespielt, das Halbfinale und das Finale jedoch im Modus Best of 17 Frames.

Finale 
Im Endspiel kam es zu einer Neuauflage des Endspiels des Vorjahres, als Griffiths mit einem 9:4-Sieg zum ersten Mal walisischer Profimeister geworden war. Beide Finalisten hatten ihre Auftaktspiele mit 6:4 gewonnen, allerdings hatte Griffiths mit einem 9:1-Sieg über Cliff Wilson im Gegensatz zum 9:7-Sieg Mountjoys gegen Wayne Jones es im Halbfinale deutlich einfacher gehabt.

Nach einem ausgeglichen Matchanfang konnte Griffiths beim Stande von 1:1 mit 6:1 in Führung zu gehen und sorgte damit für eine Vorentscheidung, auch wenn  Mountjoy auf 6:3 verkürzte. Allerdings konnte Griffiths anschließend dir restlichen drei nötigen Frames gewinnen und gewann das Match mit 9:3.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1986
Sportveranstaltung im Blaenau Gwent County Borough
1986